A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2007 foi a oitava temporada do formato masters. A série teve dez rodadas. O sueco Mattias Ekström conquistou o título e seu bicampeonato na categoria.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2007 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 2007